Эбя — название нескольких населённых пунктов:
 Эбя — село в Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия).
 Эбя — село в Горном улусе Республики Саха (Якутия).